Rendani Airport är en flygplats i Indonesien.   Den ligger i provinsen Papua Barat, i den östra delen av landet,  km öster om huvudstaden Jakarta. Rendani Airport ligger  meter över havet.

Terrängen runt Rendani Airport är kuperad åt nordväst, men åt sydost är den platt. Havet är nära Rendani Airport åt sydost. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km väster om Rendani Airport.  Närmaste större samhälle är Manokwari,  km nordost om Rendani Airport. I omgivningarna runt Rendani Airport växer i huvudsak städsegrön lövskog.

Tropiskt regnskogsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är oktober, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är maj, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är januari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är oktober, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Flygplatser i Papua Barat